obietnica – pojęcie w teorii gier
 obietnica – zapewnienie zrobienia, załatwienia lub dania komuś czegoś
 Obietnica (Das Versprechen) – powieść kryminalna Friedricha Dürrenmatta
 Obietnica (The Pledge) – thriller psychologiczny z 2001 roku w reżyserii Seana Penna
 Obietnica – dramat psychologiczny z 2014 roku w reżyserii Anny Kazejak
 Obietnica – singel muzyczny Ramony Rey
 Obietnica – konstrukcja programistyczna